SMS Prinz Eugen peut faire référence à:

Trois navires de la marine autrichienne, puis austro-hongroise, ont été baptisés SMS Prinz Eugen en l'honneur du prince Eugène de Savoie.

 SMS Prinz Eugen (1862), un cuirassé à flancs larges qui a combattu à la bataille de Lissa.
 SMS Prinz Eugen (1877), un navire à casemate construit dans les années 1870 pour remplacer le navire original.
 SMS Prinz Eugen (1912), un cuirassé dreadnought construit dans les années 1910.